Taekwondo har funnits med på olympiska sommarspelens program sedan 2000, och innan dess var sporten en demonstrationssport under olympiska sommarspelen 1988 och 1992.

Klasser 
Medaljer delas ut i fyra olika viktklasser för både herrar och damer.

Medaljtabell

Referenser